La Berceuse steht für:

 La Berceuse (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn, op. 194
 La Berceuse, Gemälde von Vincent van Gogh
 La Berceuse, französischer Stummfilm von Louis Feuillade (1909)

Siehe auch:
 Berceuse